Rivoli steht für:

 Rivoli, Stadt in der Metropolitanstadt Turin, Italien
 Rivoli Veronese, Stadt in der Provinz Verona, Italien
 Forte Rivoli, Festungswerk in Rivoli Veronese
 Rue de Rivoli, Straße in Paris
 Louvre – Rivoli (Métro Paris), Station der Pariser Métro

Rivoli ist der Familienname folgender Personen:
 Paulina Rivoli (1817–1881), polnische Opernsängerin (Sopran)

Siehe auch:
 Schlacht bei Rivoli, Schlachten bei Rivoli Veronese
 Rivoli Theatre